Tratatul de la Londra se poate referi la:

 Tratatul de la Londra (1827)
 Tratatul de la Londra (1839)
 Tratatul de la Londra (1867)
 Tratatul de la Londra (1913)
 Tratatul de la Londra (1915)
 Tratatul de la Londra (1946)

Dezambiguizare